La rue Camoin jeune est une voie marseillaise située dans le  de Marseille. Elle va du boulevard de la Libération à la rue Chape.

Dénomination

Description générale

Historique

Dans la rue

Bibliographie

Références

Camoin-Jeune